Brain:
 Brain — один из первых компьютерных вирусов.
 Brain — альбом джазового композитора и пианистки Хироми Уэхары.